Park Koeltoery (metrostation Moskou, Koltsevaja-lijn), een metrostation aan de Moskouse ringlijn
 Park Koeltoery (metrostation Moskou, Sokolnitsjeskaja-lijn), een metrostation aan de eerste Moskouse metrolijn 
 Park Koeltoery (metrostation Nizjni Novgorod), een metrostation in de Russische stad Nizjni Novgorod